In questa lista sono raccolti i giocatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale norvegese. In grassetto i giocatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate all'8 marzo 2021.

Collegamenti esterni
 Lista degli incontri della Nazionale norvegese sul sito della Norges Fotballforbund